Волковија или Влковија је појам који се односи на :

 Волковија (Брвеница), село у општини Брвеница, Северна Македонија;
 Волковија (Маврово и Ростуша), село у општини Маврово и Ростуша, Северна Македонија;

или

 Влковија, село у општини Димитровград, Србија.